Ütő Endre (1903–1978) díszlettervező
 Ütő Endre (1937–2017) operaénekes (basszus)

Jegyzetek